

Чоловіки 
 Стяжкін Михайло Михайлович (1920—1944) — Герой Радянського Союзу.

Жінки 
 Стяжкіна